Каабак — фамилия.
 Каабак, Леонид Владимирович (род. 1934) — российский химик-органик, энтомолог.
Каабак, Михаил Михайлович (род. 1966) — российский врач-трансплантолог.